Ekvivalence (z lat. aeque, stejně a valere, platit) označuje rovnocennost, stejnou platnost, rovnomocnost a z toho případně plynoucí záměnnost.

 Ekvivalence (logika) – binární logický operátor s významem „právě tehdy, když“.
 Ekvivalence (matematika) – taková binární relace, která je reflexivní, symetrická a tranzitivní.
 Ekvivalence (chemie) – označení pro srovnání dvou vzorků látek se stejným látkovým množstvím
 Bod ekvivalence

Externí odkazy